Tara-Tempel; nach Tara (Bodhisattva) (tib.: sgrol ma (Dölma)) bezeichnet folgende buddhistische Tempel:

Nyêtang Zhoimalhakang 
Zhoimalhakang